Russen (volk) - bevolkingsgroep, voornamelijk te vinden in Rusland
 Wit-Russen - bevolkingsgroep, voornamelijk te vinden in Wit-Rusland (Belarus)
 Russen (televisieserie) - televisieserie (Nederlandse politieserie uit 2000)
 Russenfamilie of bloembiesfamilie (Juncaceae) - plantenfamilie

Personen
 Vincent Russen - Frans kunstschilder
 Charles Russen (cricketer) - Australisch cricketer
 Charles Russen (politicus) - Australisch politicus